Jaborandi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaborandi (kommun i Brasilien, Bahia), 
 Jaborandi (kommun i Brasilien, São Paulo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar